Neuilly se poate referi la:

Localități

Franța 
 Neuilly, în departamentul Eure
 Neuilly, în departamentul Nièvre
 Neuilly, în departamentul Yonne

Neuilly-en-Donjon, Allier
Neuilly-en-Dun, Cher
Neuilly-en-Sancerre, Cher
Neuilly-en-Thelle, Oise
Neuilly-en-Vexin, Val-d'Oise
Neuilly-la-Forêt, Calvados 
Neuilly-le-Bisson, Orne
Neuilly-le-Brignon, Indre-et-Loire
Neuilly-le-Dien, Somme
Neuilly-le-Réal, Allier
Neuilly-lès-Dijon, Côte-d'Or
Neuilly-le-Vendin, Mayenne
Neuilly-l'Évêque, Haute-Marne
Neuilly-l'Hôpital, Somme
Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis 
Neuilly-Saint-Front, Aisne
Neuilly-sous-Clermont, Oise
Neuilly-sur-Eure, Orne
Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Suize, Haute-Marne
 Vacognes-Neuilly, Calvados

Tratate 
 Tratatul de la Neuilly